Сво́йство:
 Свойство — атрибут предмета или объекта в философии, математике и логике.
 Свойство — необходимое условие принадлежности классу.
 Свойство — понятие о объектно-ориентированном программировании.
 Свойство́ — родство через брак.